Сезон 2008/09 стал для «Торонто Мейпл Лифс» 92 в НХЛ.

Межсезонье 
Капитан команды Матс Сундин после окончания контракта с клубом взял паузу относительно решения о продолжении карьеры. Сундин стал послом покерного брэнда PokerStars, где играл онлайн и в «живых» турнирах. Но он вернулся в хоккей в декабре, подписав контракт с «Ванкувер Кэнакс» до конца сезона.

Положение в турнирной таблице

В Восточной конференции

В Северо-Восточном дивизионе

Статистика игроков

Регулярный сезон. Все игроки

Регулярный сезон. Вратари

Изменения в составе

Свободные агенты

Обмены

Драфт отказов

Драфт НХЛ

Примечания 

НХЛ в сезоне 2008/2009
Сезоны «Торонто Мейпл Лифс»